Le terme franchise peut se référer à :

Éthique 
 la franchise en tant que sincérité, expression fidèle de ses sentiments réels ;
 la franchise en tant qu'honnêteté, qualité de ce qui est conforme à la vertu, à la morale, à une convention reconnue.

Réseaux 
 Franchise (réseau commercial), un mode de fonctionnement en réseau, pour une activité commerciale ;
 Contrat de franchise, accord commercial et juridique par lequel le franchiseur s'engage à fournir au franchisé un savoir-faire, une formation et une assistance permanente, en contrepartie d'une rémunération (voir licence de marque) ;
 Franchise (média), ou aussi licence, une forme de partenariat concernant l'usage de l'image de personnages et droits d'un film, jeu vidéo, livre, etc. (Particulièrement dans l'usage nord-américain).

Droits et contrats 

 Franchise (assurance), dans un contrat d'assurance : somme d'argent restant à la charge de l'assuré (donc non indemnisée par l'assureur) dans le cas où survient un sinistre ;

Franchise (servage), dans le sens d'affranchissement, selon le droit du servage au Moyen Âge : liberté, indépendance, état de celui qui est de condition libre, qui n'est assujetti à aucun maître ;
 Franchise, dans le sens d'affranchissement encore, libre de droit ou de privilège, franc de droit, notamment franc d'octroi ;
 Franchises ou charte de franchises, un ensemble de droits et de privilèges concédés par un souverain à un bourg : Voir le nom des lieux concernés, par exemple, ,  ou Franche-Comté ;
Franchise médicale, dérivée de la franchise d'assurance : une somme d'argent restant à la charge de l'assuré social dans le cas où un remboursement d'assurance-maladie est réalisé ;
Franchise postale, gratuité de l'envoi postal accordée dans certaines conditions ;
Franchise militaire, mode d’affranchissement qui a existé de longue date dans le système postal français, pour permettre aux militaires éloignés de leur foyer de correspondre gratuitement ou à des tarifs avantageux ;
 Franchises universitaires, parmi lesquelles figurait l'interdiction aux forces de police de forcer l'enceinte des facultés (Étiemble dans Le Monde, , , col. 4)
Franchise électorale du Cap

Sport 
 Franchise (sport), dans l'univers du sport nord-américain et dans le Super 14) : une équipe évoluant dans une ligue professionnelle ;
 Franchise player, dans le sport professionnel nord-américain : joueur qui est l'emblème du club.

Histoire 
 Franchise est aussi le nom que Louis XI imposa à la ville d'Arras après l'avoir saccagée en 1479 et que Charles VIII abolit en 1483.

Notes et références 

Homonymie